Tubará kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tubará (ort), Atlántico, 
 Tubará (kommun), Atlántico,